Аггер:

 Аггер, Даниэль — датский футболист, центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Дании.
 Аггер — река в Германии.